Harmodio Arias, né le  à Penonomé et mort le  aux États-Unis, est un homme politique panaméen. Il est président du Panama à deux reprises du 3 au  et du  au .

Il était le beau-père de Margot Fonteyn et le père de .

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1886
Décès en décembre 1962
Président du Panama
Décès à 76 ans